Стецковка (), село, 
Андреевский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321480505. Население по переписи 2001 г. составляет 219 (106/113 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Стецковка находится на реке Нижняя Двуречная, выше по течению в 2-х км расположено село Андреевка, ниже в 3-х км — село Касьяновка.

История 
 1868 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района